Benedikt XIII. ist der Name folgender Personen:

 Benedikt XIII. (Gegenpapst) (bürgerlich Pedro Martinez de Luna y Gotor; 1342/1343–1423), Gegenpapst von 1394 bis 1423
 Benedikt XIII. (Papst) (bürgerlich Pietro Francesco Orsini; 1649–1730), Papst von 1724 bis 1730